Gold Diggers: The Secret of Bear Mountain est un film américano-canadien, sorti en 1995.

Synopsis

Fiche technique 
 Titre : Gold Diggers: The Secret of Bear Mountain
 Réalisation : Kevin James Dobson
 Scénario : Barry Glasser
 Musique : Joel McNeely
 Pays d'origine : États-Unis - Canada
 Format : Couleurs - 1,85:1
 Genre : aventure
 Durée : 94 minutes
 Date de sortie : 1995

Distribution 
 Christina Ricci : Beth Easton
 Anna Chlumsky : Jody Salerno
 Polly Draper : Kate Easton
 Brian Kerwin : Matt Hollinger
 Diana Scarwid : Lynette Salerno
 David Keith : Ray Karnisak
 Gillian Barber : Grace Briggs
 Ashleigh Aston Moore : Tracy Briggs
 Jewel Staite : Samantha
 Roger Cross : Paramedic
 Jesse Moss : Adam
 Jay Brazeau : Everett Graham
 Jennifer Hale : Voix de Beth adulte

Lien externe 
 

Film américain sorti en 1995
Film canadien sorti en 1995
Film d'aventure américain
Film d'aventure canadien
Film d'Universal Pictures
Film tourné en Colombie-Britannique
Film se déroulant dans l'État de Washington
Film sur l'enfant fugueur